Села:
 Нова Дмитрівка — Харківська область, Барвінківський район
 Нова Дмитрівка — Черкаська область, Золотоніський район